Strotz oder Strötz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Stroz, auch Anton Strotz (1656–1724), österreichischer Ordenspriester des Benediktinerordens
 Christoph Strötz (* 1952), deutscher Jurist
 Joseph Strotz, luxemburgischer Basketballnationalspieler
 Nicolas Strotz (* 1940), luxemburgischer Ingenieur, Basketballspieler und Politiker
 Robert Henry Strotz (1922–1994), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschulrektor